Pavel Mrna (né le  à Prague en République tchèque) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue en position d'attaquant.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004 || HC Sparta Prague U18 || Czech U18
|| 42 || 3 || 5 || 8 || 8 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|rowspan='2'| 2004-2005 || HC Sparta Prague U18 || Czech U18
|| 47 || 26 || 22 || 48 || 51 || 8 || 2 || 3 || 5 || 0 
|-
| HC Sparta Prague U20 || Czech U20
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || HC Sparta Prague U20 || Czech U20
|| 47 || 10 || 9 || 19 || 36 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| rowspan='3'| 2006-2007 || HC Sparta Prague U20  || Czech U20
|| 38 || 15 || 10 || 25 || 69 || || || || || 
|-
| HC Sparta Prague  || Extraliga
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| HC Berounští Medvědi || 1. liga
|| 12 || 2 || 1 || 3 || 8 || || || || ||  
|-
| rowspan='4'|2007-2008 || HC Sparta Prague U20 || Czech U20
|| 23 || 16 || 22 || 38 || 28 || 9 || 5 || 7 || 12 || 14
|-
| HC Sparta Prague  || Extraliga
|| 20 || 2 || 0 || 2 || 8 || || || || ||
|-
| HC Berounští Medvědi  || 1. liga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|-
| HC Benátky nad Jizerou  || 2. liga
|| 12 || 4 || 2 || 6 || 6 || 9 || 2 || 4 || 6 || 8
|-
| rowspan='3'| 2008-2009 || HC Sparta Prague || Extraliga
|| 35 || 1 || 1 || 2 || 6 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| HC Berounští Medvědi || 1. liga
|| 7 || 0 || 2 || 2 || 8 || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 
|-
| NED Hockey Nymburk || 2. liga
|| 18 || 6 || 8 || 14 || 48 || || || || ||
|-
| rowspan='3'| 2009-2010 || HC Sparta Prague || Extraliga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| HC Berounští Medvědi || 2. liga
|| 20 || 2 || 3 || 5 || 16 ||- ||- ||- || -||- 
|-
| HC Vlci Jablonec || 2. liga
|| 20 || 19 || 9 || 28 || 100 || 4 || 0 || 2 || 2 || 14 
|-
| rowspan='2'| 2010-2011 || HC Roudnice nad Labem || 2. liga
|| 21 || 26 || 14 || 40 || 60 || 2 || 2 || 0 || 2 || 31
|-
| HC Litoměřice || 1. liga
|| 12 || 6 || 6 || 12 || 2 ||- ||- ||- || -||- 
|-
| rowspan='2'| 2011-2012 || HC Škoda Plzeň || Extraliga
|| 39 || 3 || 2 || 5 || 18 || 8 || 0 || 0 || 0 || 10 
|-
| HC Dukla Jihlava || 1. liga
|| 13 || 5 || 4 || 9 || 22 ||- ||- ||- || -||- 
|-
| rowspan='2'| 2012-2013 || HC Litoměřice ||  1. liga
|| 37 || 13 || 14 || 27 || 87 || 7 || 4 || 3 || 7 || 42 
|-
| HC Berounští Medvědi ||  1. liga
|| 9 || 1 || 4 || 5 || 43 ||- ||- ||- || -||- 
|-
| 2013-2014 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 
|| 24 || 15 || 16 || 31 || 68 || 6 || 3 || 5 || 8 || 22 
|-
|2014-2015 || Scorpions de Mulhouse || Division 1
| 24 || 21 || 6 || 27 || 97 || 3 || 4 || 2 || 6 || 38
|-
| 2015-2016 || Berlin River Drivers  || 
| 7 || 5 || 6 || 11 ||2 || - ||- ||- || -||- 
|-
| rowspan='2'| 2015-2016 || HC Vrchlabí || 2. liga
|| 9 || 5 || 7 || 12 || 22|| - ||- ||- || -||- 
|-
| HC Dukla Jihlava ||  1. liga
|| 11 || 1 || 2 || 3 || 18 ||7 ||1 ||3 || 4||20 
|-
| 2016-2017 || Sheffield Steeldogs  || EPIHL
| 23 || 20 || 15 || 35 ||197 || - ||- ||- || -||- 
|-
| 2016-2017 || HK Michalovce || 1. Liga Slovaque
|| 4 || 2 || 1 || 3 || 6|| 8 ||5 ||0 || 5|| 61 
|-
| 2017-2018 || CH Txuri Urdin  || Primera División
| 16 || 17 || 17 || 34 ||78 || 5 ||7 ||6 || 13||18
|-
| 2018-2019 || HC Vrchlabí || 2. liga
|| 34 || 13 || 18 || 31 || 126|| 12 ||9 ||4 || 13|| 10 
|-
| rowspan='2'| 2019-2020 || HC Vrchlabí || 2. liga
|| 33 || 16 || 27 || 43 || 81|| - ||- ||- || -||-  
|-
| HC Slovan Ústí nad Labem ||  1. liga
|| 8 || 4 || 2 || 6 || 22 ||- ||- ||- || -||-  
|-
| 2020-2021 || HC Vrchlabí || 1. liga
|| 34 || 12 || 9 || 21 || 30|| 6 ||4 ||1 || 5|| 8
|-
| 2021-2022 || HC Vrchlabí || 1. liga ||  ||

Références 

Naissance en août 1988
Naissance à Prague
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur du HC Plzeň
Joueur du HC Jihlava
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du HC Slovan Ústečtí Lvi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Michalovce